Paradox, német zenei együttes
Paradox (film)
Paradox, 2009-es brit sci-fi/bűnügyi dráma
Paradox a Borland Software cég adatbáziskezelője

Paradox Interactive egy svéd videójáték-fejlesztő cég